Финал чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2004 года состоялся 8 июня 2004 года на стадионе «Рурштадион» в Бохуме и определил победителя чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2004. Им стала сборная Италии, победившая сборную Сербии со счётом 3:0.

Дорога к финалу

Детали матча

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Чемпионата Европы

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2004
Международные соревнования по футболу в Германии
События 8 июня
Июнь 2004 года
Чемпионаты Европы в Германии